Esquinas (canção) - do cantor brasileiro Djavan
 Esquinas (álbum) - coletânea do cantor brasileiro Djavan

Localidades 

 Esquina (departamento) 
 Esquina (Corrientes)
 Esquina (Córdoba)

Desambiguação